Burtscheid bezeichnet: 
 einen Stadtteil von Aachen, siehe Burtscheid
 eine Gemeinde im Landkreis Bernkastel-Wittlich, siehe Burtscheid (Hunsrück)

Siehe auch:
 Burscheid (Begriffsklärung)
 Bourscheid (Begriffsklärung)